Четверетца — средневековая денежная единица. Может означать:
 В кунной системе — 10 векшей.
 ¼ новгородской деньги
 половина московской деньги.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гривенно-кунная денежная система